Boum peut faire référence à :

Évènement 
 Une boum, une fête accompagnée de musique.

Films 
 La Boum, un film français de Claude Pinoteau sorti en 1980,
 La Boum 2, suite de La Boum.

Langage 
 une onomatopée pour désigner le bruit d'une explosion, au même titre que « Baoum ».

Musique  
 Boum !, chanson de Charles Trenet de 1938 ;
 La Boum, chanson de Renaud de 1978.

Autres  
 Personnages de fiction littéraire ou artistique :
 Boum, personnage fictif de la série romanesque du même nom pour la jeunesse, dont l'auteur est Enid Blyton.
 Boum, un personnage de fiction secondaire du manga Dragon Ball.
 Boum, une petite commune rurale du département de Gossina au Burkina Faso.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre